Denkstein meint eigentlich einen Anstoß(stein) zum (Nach)denken und steht für

 Gedenkstein
 Stolpersteine#Ähnliche und abgeleitete Projekte